Цветелина Георгиева Добрева (Петрич, 31. јул 1976), познатија као Цветелина, бугарска је поп-фолк певачица. Године 1997. издала је свој први соло албум "Смених любовта за песента".

Дискографија 
Списак албума

Албуми 
 -{Смених любовта за песента}- (1997)
 -{Цвете да съм}- (1998)
 -{Здраве да е}- (1999)
 -{Няма да е все така}- (2000)
 -{Син си имам}- (2002)
 -{Любовта е като сянка}- (2004)
 -{Нищо не е случайно}- (2007)
 -{DVD и MP3 колекция}- (2012)
 -{Завръщане към корените}- (2015)

Спотови

Спотови на страним језицима

Фолк спотови

Референце

Рођени 1976.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи